Orgasm ("orgasmo" in inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Orgasm – album dei Cromagnon del 1969
 Orgasm – singolo degli X Japan del 1986 
 Orgasm – album degli Atrox del 2003

Altro 
 Orgasm – uno dei cocktail ufficiali IBA